Aalborg BK w sezonie 2017/2018 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Danii. Zakończył ten sezon jako piąty zespół w Superligaen. W Pucharze Danii odpadł po ćwierćfinale. Nie rozegrał żadnego meczu w rozgrywkach europejskich.

Liga krajowa

Puchar Danii

Bibliografia 
https://superstats.dk/hold/sason?id=12&vis=program&aar=2017%2F2018

Aalborg BK w poszczególnych sezonach